Cheloni – cognome italiano
 Cheloni – animali appartenenti all'ordine Chelonia